Ю́рий Алекса́ндрович Елхо́в (род. 7 декабря 1940 года, Москва) — советский, белорусский и российский киноактёр,  кинорежиссёр, сценарист, продюсер и кинооператор.

Творческий и профессиональный рейтинг 
 Член Союза кинематографистов России
 Член Союза кинематографистов Беларуси
 Член гильдии кинооператоров России
 Член гильдии кинорежиссёров России
 Заслуженный деятель искусств Республики Беларусь
 Лауреат Государственной премии Республики Беларусь
 Кинорежиссёр-постановщик художественных и телевизионных фильмов высшей категории
 Кинооператор-постановщик художественных и телевизионных фильмов высшей категории
 Кинодраматург игровых и документальных фильмов

Фильмография

Художественные фильмы

Режиссёр 
  — Кошкодав Сильвер
  — Прости нас, мачеха Россия
  — Аномалия
  — Анастасия Слуцкая

Оператор

Полнометражные художественные фильмы 
  — Весёлый калейдоскоп
  — Приключения Буратино (ТВ)
  — Пастух Янка и королевская перебранка (ТВ)
  — Про Красную Шапочку (ТВ)
  — Братья Рико (ТВ)
  — Раскиданное гнездо
  — Культпоход в театр
  — Этот негодяй Сидоров
  — Документ Р (ТВ)
  — Двое на острове слёз
  — Отступник
  — Наш бронепоезд
  — Супермент
  — Аномалия
  — Сын за отца
  — Охота жить
  — Зорка Венера
  — Пирожки с картошкой
  — Адель
  — Яблоко Луны (Райские яблоки)

Художественные телесериалы 
  — «Месть сладка» (52 мин.) — художественный телевизионный фильм телесериала «Чёрная комната» (РЕН ТВ, Москва, режиссёр-постановщик Валерий Харченко)
  — Салон красоты (телесериал) (20 серий в 100-серийном телесериале; кинокомпания «НТВ-Кино», Москва; режиссёр-постановщик Валерий Харченко)
  — «Китайский квартал» (52 мин.) — художественный телевизионный фильм из телесериала «Убойная сила» (ОРТ, Москва, режиссёр-постановщик — Вячеслав Никифоров)
  — «Театр Луны» — четырёхсерийный художественный телевизионный фильм (ОРТ, «Луна-фильм», Москва; режиссёр-постановщик и автор сценария — Сергей Проханов)

Сценарист 
  — Кошкодав Сильвер
  — Аномалия
  — История: наука или вымысел? (сериал)

Актёр 
  — Цветы от победителей

Документальные фильмы 
  — «Лазоревый цвет» — этнографический фильм о белорусской деревне. Режиссёр-оператор Юрий Елхов. Киностудия «Беларусьфильм» (Минск).
  — «Провокация» — документальный фильм. Режиссёр-оператор Юрий Елхов. Киностудия «Беларусьфильм» (Минск).
  — «Дым на холсте» — документальный видеофильм (27 минут) о молодом белорусском художнике-авангардисте Олеге Орлове. Автор сценария, режиссёр, оператор, комментатор Юрий Елхов. Объединение «Телефильм» (Минск).
  — «Палац» — документальный видеофильм (54 минуты) о фолк-рок ансамбле «Палац». Автор сценария Дмитрий Подберезский, режиссёр-оператор Юрий Елхов. Композитор Ю. Выдронок. Студия «Белвидеоцентр» (Минск).
  — «Благовест» — документальный видеофильм (23 минуты) о памятниках деревянного зодчества Белоруссии (Брестская область, Минская область). Автор сценария, режиссёр-оператор, автор дикторского текста Юрий Елхов. «Белвидеоцентр» (Минск).
  — «Благовест» (весна) — документальный видеофильм (13 минут) о памятниках деревянного зодчества Белоруссии (Брестская область). Автор сценария, режиссёр-оператор, автор дикторского текста Юрий Елхов. «Белвидеоцентр» (Минск).
  — «Благовест» (лето) — документальный видеофильм (13 минут) о памятниках деревянного зодчества Белоруссии (Брестская область). Автор сценария, режиссёр-оператор, автор дикторского текста Юрий Елхов. «Белвидеоцентр» (Минск).
  — «Любовь втроём» — документальный видеофильм (30 минут) о художнике кино Александре Верещагине. Автор сценария, режиссёр и оператор Юрий Елхов. Студия Союза кинематографистов Белоруссии (Минск).
  — «Старые русские» — документальный видеофильм (80 минут). Подбор советской кинохроники и документальных фотографий времён перестройки. Автор фильма Юрий Елхов. Студия Союза кинематографистов Белоруссии (Минск).
  — «Иван Ярыгин. Воспоминания» — документальный видеофильм (52 минуты) о двукратном Олимпийском чемпионе по вольной борьбе Иване Сергеевиче Ярыгине. Автор сценария, режиссёр и оператор Юрий Елхов. Фонд Ивана Ярыгина (Москва).
  — «Возвышенное и земное» — документальная телевизионная программа (26 минут) из цикла «Народ издревле нам родной». Режиссёр Юрий Елхов, автор сценария и продюсер Борис Костин. «ТРО-Союза», Санкт-Петербург — Москва.
  — «Русь-Орда» — документальный видеофильм по книге Юрия Елхова «А было ли на Руси татаро-монгольское иго». Автор сценария и режиссёр Юрий Елхов, оператор Виктор Красноярский, продюсер Степан Молот. Телекомпания «Годленд Пикчерз» (США).
  — «Малый театр — фронту» — документальный видеофильм о благотворительных гастролях артистов «Малого театра» по городам Поволжья для ветеранов Великой Отечественной войны. Автор сценария, режиссёр и оператор Юрий Елхов. Студия «СССР», Москва.
  — «Мистификация. Несуществующее тысячелетие» — документальный видеофильм (63 минуты) о Новой Хронологии. Автор сценария, режиссёр, оператор и продюсер Юрий Елхов. Индивидуальный проект, Минск.

Литературные произведения 

 Повести
 ИБС (инопланетные биологические существа)

 
 

 Рассказы, воспоминания, стихи
 Переходный период
 Улыбка Шварценеггера
 Три дырки в лифте
 Три ангела
 Александр и Александра
 Авантюра Никаса Сафронова
 Святой Владимир-Угодник
 Инопланетяне
 Письмо в деревню
 Новорусские приколы
 Возвращение домой
 Телефонный разговор
 Инспекторская проверка
 Лошади со спутанными ногами
 Могила отца
 Крупный план Бая

 Юмоэроски (юмористические эротические рассказы)
 Некоторые особенности финской бани в русской провинции
 Безопасный секс
 Гуманитарная помощь
 Из письма новобранца другу
 Ночной прикол
 История с носом
 Спокойной ночи, малыши
 Бутерброд с ветчиной
 Сон в руку
 Рецепт «Буратино»
 Плоды просвещения
 Антон + Юля = секс

Награды на фестивалях

За операторские работы 
 За фильм «Приключения Буратино»:
 Диплом за лучшую операторскую работу на кинофестивале в Минске в 1976 году
 За фильм «Про Красную Шапочку»:
 Диплом за лучшую операторскую работу на кинофестивале в Минске в 1978 году
 Специальный диплом «За внедрение новых кинематографических средств» на кинофестивале в Минске в 1978 году
 За фильм «Братья Рико»:
 Диплом за лучшую работу оператора-постановщика и внедрение новых кинематографических средств на кинофестивале в Минске в 1980 году
 За фильм «Раскиданное гнездо»:
 Специальный диплом за поиск изобразительной выразительности на кинофестивале в Минске в 1982 году
 За фильм «Культпоход в театр»:
 Диплом за лучшую операторскую работу на кинофестивале в Минске в 1983 году
 За фильм «Этот негодяй Сидоров»:
 Лауреат девятого всесоюзного конкурса художественных фильмов, снятых на отечественных цветных плёнках (Казань, Татарстан, «ТАСМА», 1984 год)
 За фильм «Документ Р»:
 Специальный диплом за поиск технических и изобразительных средств на кинофестивале в Минске в 1985 году
 Лауреат одиннадцатого всесоюзного конкурса на лучшую операторскую работу в художественном кино на отечественной плёнке в Шостке (Украина) «Свема» в 1985 году
 За фильм «Двое на острове слёз»:
 Лауреат тринадцатого Всесоюзного конкурса на лучшую операторскую работу в художественном кино на отечественной плёнке в Шостке (Украина) «Свема» в 1988 году
 За фильм «Отступник»:
 Диплом за лучшую работу оператора-постановщика на шестнадцатом кинофестивале в Минске в 1988 году
 Диплом за высокую изобразительную культуру на двадцать первом Всесоюзном кинофестивале в Баку (Азербайджан) в 1988 году
 Приз за лучшую фотографию на Международном кинофестивале в Сиджес (Испания) в 1988 году
 За фильм «Охота жить»:
 Диплом и Приз Второго Национального кинофестиваля в г. Бресте «За лучшую операторскую работу»

За режиссёрские работы 
За фильм «Кошкодав Сильвер»:
 Приз международного кинофестиваля (г. Лидс, Англия, 1989 год)
 Диплом за лучшую операторскую работу на кинофестивале в Минске в 1989 году

За фильм «Прости нас, мачеха-Россия»:
 Диплом и Приз за творческий поиск, и высокое профессиональное мастерство на кинофестивале «Кинокалядки-90» в Минске в 1990 году
 Диплом и Приз кино клуба «Аматор» за гражданское мужество и прозорливость в художественной интерпретации событий нашей истории на кинофестивале «Кинокалядки-90» в Минске в 1990 году

За фильм «Анастасия Слуцкая»:
 Лауреат Международного кинофестиваля исторических фильмов «Вече» (г. Великий Новгород, Россия, август 2003 года): Диплом жюри и Приз «Вера» кинокартине «Анастасия Слуцкая» «За яркое воплощение исторических событий»
 Лауреат 6-го Международного кинофестиваля «Бригантина» (г. Бердянск, Украина) сентябрь 2003 года: Диплом и Приз жюри в номинации «Лучший фильм» режиссёру Юрию Елхову
 Гран-при «Бронза „Листопада“» художественному фильму «Анастасия Слуцкая» (режиссёр Юрий Елхов)
 Лауреат 37 Всемирного Международного Хьюстонского кинофестиваля (г. Хьюстон, Техас, США, апрель 2004 года): Платиновый приз фестиваля и диплом в категории «Приключенческий фильм» фильму «Анастасия Слуцкая» (режиссёр Юрий Елхов)
 Лауреат Государственной премии Федерации белорусских профсоюзов за 2005 год в области литературы, искусства и кинематографии: Медаль и Диплом лауреата
 Лауреат Международного кинофестиваля в Ханчжоу (Китай, октябрь 2006 года): Приз «Хрустальная медуза» фильму «Анастасия Слуцкая», участнику конкурсной программы кинофестиваля

Ссылки 
 Юрий Александрович Елхов — пресс-портрет  // Yandex
  в Энциклопедии кино
 Кинорежиссёры Гильдии кинорежиссёров России: Елхов Юрий Александрович /вебархив/
 Юрий Елхов: о режиссуре, блате, армии и человеке творящем  // expressnews.by
 Юрий Елхов  на сайте Минской школы киноискусства
 Юрий Елхов на сайте киностудии «Беларусьфильм» /вебархив/
 Призы и награды фильмов киностудии «Беларусьфильм»
 Блог Юрия Елхова
 Литературный сайт Юрия Елхова 

Кинодокументалисты
Кинорежиссёры XX века
Кинорежиссёры XXI века
Кинооператоры XX века
Кинооператоры XXI века
Педагоги Белоруссии
Писатели Белоруссии
Лауреаты Государственной премии Республики Беларусь
Авторы неакадемических исследований в истории
Члены Союза кинематографистов России
Члены Гильдии кинорежиссёров России
Сторонники теории Лунного заговора